Apothekengesetz steht für:
 Apothekengesetz (Deutschland)
 Apothekengesetz (Österreich)